WoRMS se poate referi la:
 Worms, Germania, oraș
 Worms (circumscripție electorală)
 Worms, Nebraska, S.U.A.
 World Register of Marine Species (WoRMS)